False Accusations (Robert Cray), album van Robert Cray
 False Accusations (thriller), boek van Alan Jacobson